Stampen (leren)
Stampen (luchtvaart)
Stampen (scheepsbeweging)